(92585) Fumagalli, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Adolfo Fumagalli, un compositeur et pianiste italien du  siècle ;
 Angelo Fumagalli (1728-1804), historien italien ;
 Christian Fumagalli, un peintre français franc-comtois ;
 Cristiano Fumagalli, un coureur cycliste italien ;
 Disma Fumagalli, un compositeur et professeur de musique italien ;
 Mara Fumagalli (née en 1987), une coureuse cycliste italienne ;
 Giuliana Fumagalli, la mairesse de l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ;
 José Fernando Fumagalli, un footballeur brésilien ;
 Luca Fumagalli, un pianiste, compositeur, et professeur de musique italien ;
 Polibio Fumagalli, un compositeur, organiste et pianiste italien du  siècle ;
 Vito Fumagalli, un médiéviste italien du  siècle.